Ян ван дер Ваалс (; 1947—2009) — историк искусства, знаток, коллекционер, куратор, крупнейший эксперт в области истории и бытования западноевропейской гравюры 16—18 веков.

Научная биография 
Родился в 1947 г в Амстердаме.
Дед по матери- известный немецкий коллекционер Франц Кёнигс . Прадед -  граф Леопольд фон  Калькрёйт,  художник. Дед по отцу - учёный , лауреат Нобелевской премии  Й. Д. Ван дер Ваальс.

Окончил (Университет Амстердама). Сосредоточившись в университетские годы) на искусстве итальянского Ренессанса защитил диплом у профессора Р. Схеллера по североитальянским альбомам 16 века, 1978.

После окончания университета переключил своё внимание, как исследователя, на историю коллекционирования и бытовые аспекты потребления гравюры в Голландии конца 16 — первой половины 17 века. Обладая чрезвычайно изысканным индивидуальным вкусом к необычным и малоизвестным гравюрам, он, парадоксальным образом, практически не занимался ими как произведениями искусства, сконцентрировавшись на исторических аспектах «потребления» произведений печатной графики в самом широком смысле (включая как гравюры, так и географические карты, а также объекты, не входившие до него в сферу интересов историков искусства, как, например, оберточную бумагу для табака).

Многолетние занятия в голландских архивах и музейных коллекциях Западной Европы позволили ему стать видным экспертом в области социальной истории голландского искусства «Золотого века», хотя сам он никогда не употреблял терминов, подобных «social history of art».

Областью его интересов было в некотором роде, желание восстановить вещный мир его соотечественников максимально подробным и зримым образом, не концентрируясь на «высоком» искусстве, на шедеврах, а пытаясь реконструировать изобразительную среду, окружавшую голландцев «Золотого века». Для этого он одновременно двигался двумя разными путями — архивные поиски, позволявшие установить состав частных собраний того времени, и розыскания в музейных и частных коллекциях, приносившие порой поражавшие даже знатоков результаты (сюда же можно отнести и его собственную коллекционерскую деятельность). Методичность и тщательность поисков привели к составлению огромной рукописной картотеки, посвященной издателям, типографам, граверам, коллекционерам конца 16 — 17 века (после смерти ван дер Валса передана в Рейкспрентенкабинет, Амстердам, в котором он работал в качестве волонтера, никогда не занимая никакой формальной должности).

Опубликованной оказалась лишь небольшая часть накопленной за годы исследований информации, и главными публикациями ван дер Валса стали три каталога временных выставок, две из которых посвящены конкретным графическим коллекциям, созданным в Голландии 17 века, а третья, последняя, реконструировала мир изобразительности голландского городского общества «Золотого века» во всех его деталях.

Избранные публикации 
 Jan van der Waals. The print collection of Samuel Pepys // Print Quaretrly. 1984.Vol. 1. P.236—257.
 Jan Piet Filedt Kok, Erik Hinterding and Jan van der Waals. Jan Harmensz. Muller as Printmaker — II // Print Quaretrly. 1994. Vol. XI. No. 4.
 Jan van der Waals. Review: Anthony Griffiths. Landmarks in Print Collecting // Print Quaretrly. 1997. Vol. XIV. No. 4. P. 432—436.
 Jan van der Waals. Met boek en plaat. Het boeken- en atlassenbezit van verzamelaars / E. Bergvelt en R. Kistemaker (red.) // De Wereld binnen handbereik: Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1585—1735. Zwolle, 1992. P. 205—231, 305—307.

Примечания

Литература 
 Некролог, написанный коллегой и другом, Питером Фюрингом: P. Fuhring. Jan van der Waals // Print Quarterly. 2006. Vol.26. no.3. P.300-302.
 О коллекции гравюр ван дер Валса, часть которой была куплена Рейкспрентенкабинетом (Амстердам), а часть подарена вдовой ван дер Валса, Каролин ван дер Валс-Хиссинг (Caroline van der Waals—Hissink), см. статью хранителя гравюр Рейкспрентенкабинета Хёйхена Лёйфланга: Huigen Leeflang. Uncommon prints from the collection of Jan van der Waals // The Rijksmuseum Bulletin. 2011. Vol. 59. No. 2. P.187—195.

Ссылки 
 Рецензия Гари Шварца на выставку в Роттердаме
 Информация на сайте Общества хранителей голландского искусства (CODART) о выставке в Роттердаме

Похороненные в Амстердаме
Историки искусства
Искусствоведы Нидерландов
Коллекционеры Нидерландов
Выпускники Амстердамского университета